Chiki chiki peut faire référence à :
 Chiki Chiki Boys, un jeu vidéo de 1990 ;
 Bum Chiki Chiki Bum est une chanson d'Udit Narayan sortie en 1995 pour le film Ram Jaane ;
  est un album et une chanson de la serbe  sortis en 1999 ;
 Ciki-Ciki, parfois orthographié Chiki-Chiki, est une chanson de la bulgare Luna sortie en 2002 ;
 Baila el Chiki-chiki est une chanson qui a représenté l'Espagne pour le Concours Eurovision de la chanson 2008.